{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (76901) - || 2000 YE110 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76902) - || 2000 YT110 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76903) - || 2000 YV111 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76904) - || 2000 YO112 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76905) - || 2000 YU116 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76906) - || 2000 YC120 || 19 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76907) - || 2000 YO123 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76908) - || 2000 YG126 || 29 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76909) - || 2000 YK127 || 29 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (76910) - || 2000 YX128 || 29 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (76911) - || 2000 YC133 || 30 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76912) - || 2000 YZ135 || 22 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76913) - || 2000 YO138 || 26 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76914) - || 2000 YP138 || 26 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76915) - || 2000 YC139 || 27 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (76916) - || 2001 AB || 1 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76917) - || 2001 AN4 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76918) - || 2001 AC5 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76919) - || 2001 AE12 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76920) - || 2001 AM12 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76921) - || 2001 AA15 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76922) - || 2001 AH15 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76923) - || 2001 AN16 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76924) - || 2001 AJ21 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76925) - || 2001 AQ21 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76926) - || 2001 AA24 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76927) - || 2001 AJ25 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76928) - || 2001 AP25 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76929) - || 2001 AX34 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76930) - || 2001 AE39 || 2 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76931) - || 2001 AB40 || 3 januari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76932) - || 2001 AN42 || 4 januari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76933) - || 2001 AE44 || 6 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76934) - || 2001 AS44 || 15 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (76935) - || 2001 AY44 || 15 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (76936) - || 2001 AF49 || 15 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76937) - || 2001 BA1 || 17 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (76938) - || 2001 BR1 || 17 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76939) - || 2001 BF3 || 17 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76940) - || 2001 BR3 || 18 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76941) - || 2001 BA5 || 18 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76942) - || 2001 BM13 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76943) - || 2001 BS14 || 21 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (76944) - || 2001 BH15 || 21 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (76945) - || 2001 BX17 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76946) - || 2001 BQ18 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76947) - || 2001 BF19 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76948) - || 2001 BH20 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76949) - || 2001 BJ20 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76950) - || 2001 BU26 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76951) - || 2001 BV27 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76952) - || 2001 BY27 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76953) - || 2001 BB28 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76954) - || 2001 BJ28 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76955) - || 2001 BK31 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76956) - || 2001 BQ32 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76957) - || 2001 BV32 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76958) - || 2001 BZ32 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76959) - || 2001 BA33 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76960) - || 2001 BG33 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76961) - || 2001 BT33 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76962) - || 2001 BS34 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76963) - || 2001 BX35 || 18 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76964) - || 2001 BZ38 || 19 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76965) - || 2001 BH45 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76966) - || 2001 BT45 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76967) - || 2001 BQ47 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76968) - || 2001 BW49 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76969) - || 2001 BX49 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76970) - || 2001 BY50 || 28 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (76971) - || 2001 BA51 || 28 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (76972) - || 2001 BM51 || 16 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76973) - || 2001 BT53 || 17 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (76974) - || 2001 BO54 || 18 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76975) - || 2001 BJ56 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76976) - || 2001 BK58 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76977) - || 2001 BB60 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76978) - || 2001 BY60 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76979) - || 2001 BT61 || 31 januari 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (76980) - || 2001 BS63 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76981) - || 2001 BS65 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76982) - || 2001 BV65 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76983) - || 2001 BQ66 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76984) - || 2001 BZ66 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76985) - || 2001 BM68 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76986) - || 2001 BY68 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76987) - || 2001 BE69 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76988) - || 2001 BQ69 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76989) - || 2001 BR69 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76990) - || 2001 BO70 || 30 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76991) - || 2001 BJ72 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76992) - || 2001 BR72 || 27 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (76993) - || 2001 BB73 || 27 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (76994) - || 2001 BW73 || 29 januari 2001 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (76995) - || 2001 BQ75 || 26 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76996) - || 2001 BN77 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76997) - || 2001 BG80 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76998) - || 2001 BJ82 || 18 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (76999) - || 2001 CN2 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77000) - || 2001 CU2 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten